Холопово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Богдановского сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 35 км к северо-западу от Холм-Жирковского, в 17 км юго-восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Стрелка. В 22 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Канютино на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Холм-Жирковского района